Mike Lewis – walijski gitarzysta
 Mike Lewis – kanadyjski wioślarz